Ob-La-Di, Ob-La-Da () — песня группы The Beatles с их одноимённого альбома. Написана Полом Маккартни, однако официально это песня авторского дуэта Леннон/Маккартни.

Композиция была выпущена в качестве сингла во многих странах, но не в Великобритании и США.

Композиция 
Композиция была написана в то время, когда в Британии пользовался популярностью стиль рэгги. Фразу «Ob la di ob la da» Пол Маккартни услышал от своего друга из Нигерии Джимми Скотта. Песня написана в тональности си-бемоль мажор, в размере 4/4.

Запись 
В мае 1968 года The Beatles собрались в доме Джорджа Харрисона в Ишере (графство Суррей), чтобы сделать демозаписи для их грядущего альбома. «Ob-La-Di, Ob-La-Da» стала одной из двадцати семи записей, сделанных там. Пол записал соло, используя только акустическую гитару.

Записи композиции было посвящено 42 часа. Работа началась 3 июля 1968 года, песня затем переделывалась дважды.

В первый день записали ритм-трек. Пол Маккартни играл на акустической гитаре, а Ринго Старр на барабанах. К седьмой дорожке Пол добавил гитару и наложил вокал, затем передумал и добавил гитару к четвёртому дублю.

На следующий день Маккартни на четвёртую дорожку записал вокал, а Леннон и Харрисон — бэк-вокал. 5 июля записали три саксофона и бонго, на которых играл Джимми Скотт. Ещё задействовали флейту-пикколо, которую потом стёрли и заменили гитарой, записанной специально на полной громкости, чтобы она искажала звук. Эту версию «Ob-La-Di, Ob-La-Da» можно услышать на альбоме «Anthology 3».

По словам звукоинженера Джеффа Эмерика, Джон Леннон открыто ненавидел эту песню, называя её «Paul’s granny shit», хотя временами выглядел полным энтузиазма и «валял дурака, изображая ямайский говор». Ринго и Джордж тоже были не в восторге от этой песни, поэтому все трое выступили против желания Пола выпустить «Ob-La-Di, Ob-La-Da» как сингл.

8 июля битлы решили переделать запись. Было сделано множество дублей с живым исполнением: Маккартни играл на бас-гитаре с эффектом фузз, Леннон на пианино (после технического перерыва с марихуаной он сыграл первые аккорды намеренно резче и быстрее, что в итоге вошло в финальную версию), Харрисон на акустической гитаре и Старки на барабанах.

11 июля были перезаписаны три саксофона вместе с бас-гитарой. Четыре дня спустя Маккартни снова перезаписал вокальную партию, и песня была готова.

Несмотря на очень трудоёмкий процесс записи, песня получилась очень весёлой.

Релиз 
«Ob-La-Di, Ob-la-Da» была выпущена 22 ноября 1968 года на «Белом альбоме». В США, в 1976 году, она была выпущена в качестве сингла с песней «Julia» на стороне Б.

Творческая судьба 

Песня была хорошо принята. Она номинировалась на первое место в чартах Австрии, Швейцарии, Австралии и Японии.

В Великобритании и Норвегии (где она не была выпущена как сингл The Beatles) кавер-версия группы The Marmalade также номинировалась на первое место.

Участники записи 
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара, хлопки́, вокальная перкуссия
 Джон Леннон — бэк-вокал, пианино, вокальная перкуссия
 Джордж Харрисон — акустическая гитара, бэк-вокал, хлопки, вокальная перкуссия
 Ринго Старр — ударные, бонго, перкуссия, хлопки, вокальная перкуссия
 Джордж Мартин — горновая аранжировка

Факты 

 Со временем Леннону очень надоел процесс записи песни. Он накачался наркотиками, пришёл в студию и отыграл на пианино вступление к песне.
Джон Леннон пришёл на запись под кайфом и заявил: «Так, всё, сейчас мы сыграем «Облади-облада». Подошёл к пианино и как можно громче отлупил по клавишам вступление, в два раза быстрее, чем было до этого, и сказал: «Вот то, что нужно!» Он был очень раздражён. Именно эту часть решили использовать в песне.
 8 июля было сделано 12 дублей композиции, но Пол Маккартни настоял на записи ремейка, которая была произведена на следующий день. Был переделан записанный прошлой ночью вокал, добавлены новые звуковые эффекты, в том числе хлопки и «хо-хо-хо», а также эффект, впоследствии названный Марком Льюисоном «вокальные ударные инструменты».
 Первое живое исполнение песни кем-либо из битлов состоялось 2 декабря 2009 года, когда Маккартни сыграл её в Гамбурге, Германия в первую ночь Европейского тура. Маккартни также представлял песню в Гайд-парке 27 июня 2010 года как часть фестиваля «Hard Rock Calling».
 Песня заняла первое место в онлайн-голосовании BBC как худшая песня.
 Во время записи вокала Пол перепутал слова текста последнего куплета. Он спел «Desmond stays at home and does his pretty face» вместо «Molly» и «Molly lets the children lend a hand» вместо «Desmond». Остальным этот вариант понравился, и его решили оставить.
 В бэк-вокале также можно услышать интересные моменты. После строчки «Desmond lets the children lend a hand» (Дезмонд разрешает детям помочь, «lend a hand» — дословно — дать руку) Леннон и Харрисон выкрикивают «Arm!» (руку) и «Leg!» (ногу). Ещё в последнем куплете, после того, как Маккартни поёт «Molly lets the children lend a hand», слышно, как Харрисон произносит «Foot!» (ступню).
 Маккартни написал эту песню, когда был в Индии:
Мы ходили смотреть кино в одну из здешних деревень, местные жители которой были очень этому рады. Вывешивали экран, и все собирались вокруг него. Я до сих пор помню, как пел «Desmond has a barrow in the market place…» под гитару, идя по лесной дороге в деревню.''

Кавер версии 

СССР:
 ВИА «Весёлые ребята» (на языке оригинала).
 ВИА «Ариэль» (на языке оригинала).
 ВИА «Песняры» (русский текст Валерия Яшкина — клавишника первого состава ансамбля).
 Яак Йоала (на эстонском языке).
 ВИА Ива (инструментал)
 Айно Балыня (на латышском языке).
 Эмиль Горовец — Тралали-тралала (русский текст М. Подберезского). Лариса Долина — Попурри из песен «Битлз» (1990, 1992 гг.)

Россия:
Максим Фадеев, Пелагея, Дима Билан (первый куплет изменен и исполнен на русском языке как анонс второго сезона проекта «Голос. Дети»).

Болгария:
Emil Dimitrov (на болгарском языке).

Венгрия:
Express (на языке оригинала).

СФРЮ:
Лилияна Петрович (обр. А. Суботы — сербохорватский текст Л. Петрович).

Западная Европа, США, другие страны:
 The Marmalade.
 Inner Circle.
 No Discipline.
 House Of Heroes.
 Jack Convery (instrumental).
 The Heptones
 Malcom Scarpa Quintet.
 Joyce Bond.
 Double Fantasy (instrumental).
 Klaus Wunderlich (instrumental).
 Flair.
 Bors Anders (instrumental).
 James Last (instrumental).
 Inka Wayra (instrumental).
 Spectrum.
 Maria Muldaur.
 Franc Pourcel (instrumental).
 Julio Kladniev (instrumental).
 Ribelli (на итальянском языке).
 Herb Alpert & Tijuana Brass (instrumental).

Страны СНГ:
 Шао Бао.
 Хор Михаила Турецкого (на английском и русском языках, русский текст Владимира Харитонова).
 Дети Цветов.
 ВА Банкъ.
 Непоседы

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни 1968 года
Песни The Beatles
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии